Cette page contient les pages d'homonymie de Châtelet, Duchâtelet et du Châtelet.

Un châtelet est une fortification du Moyen Âge défendant un passage.

Châtelet

Patronyme 

 abbé Chatelet (1819-1885), curé français de Betaucourt puis de Cussey-sur-l'Ognon (Haute-Saône) ;
 Albert Châtelet (1883-1960), homme politique et scientifique français ;
 Albert Châtelet (1928-), historien d'art ;
 Claude-Louis Châtelet (1753-1795), peintre et graveur français ;
  ; 
 Gilles Châtelet (1945-1999), philosophe français ;
 Jean Guyot de Châtelet (1512-1588), compositeur liégeois de la Renaissance ;
 Pierre-François Chatelet, dit abbé Chatelet, curé français de Betaucourt puis de Cussey-sur-l'Ognon (Haute-Saône) ;
 Noëlle Châtelet (1944-), écrivain française ;
 Véronique Paulus de Châtelet (1948-), magistrat.

Toponyme 

 Châtelet, ville francophone de la province de Hainaut ;
 Châtelet, lieu-dit sur la commune de Habay-la-Neuve.

 Bourg-sous-Châtelet, commune du Territoire de Belfort ;
 Châtelet, ancienne commune du Doubs, aujourd'hui intégrée à Hautepierre-le-Châtelet ;
 Hautepierre-le-Châtelet, commune du Doubs ;
 Le Châtelet, ancienne commune du Doubs, aujourd'hui intégrée à Blussangeaux ;
 Le Châtelet, commune du Cher ;
 Le Châtelet-en-Brie, commune de Seine-et-Marne ;
 Le Châtelet-sur-Meuse, commune de la Haute-Marne ;
 Le Châtelet-sur-Retourne, commune des Ardennes ;
 Le Châtelet-sur-Sormonne, commune  des Ardennes ;
 Saint-Germain-le-Châtelet, commune du Territoire de Belfort ;

 Châtelet, commune du canton de Berne.

Autres 
 Grand Châtelet de Paris, juridiction et prison, qui a donné son nom à la
 place du Châtelet
 gare de Châtelet - Les Halles
 station de métro Châtelet
 au théâtre du Châtelet
 Petit Châtelet de Paris
 Place du Châtelet à Orléans
 Châtelet, un élément des fortifications de Caen dans lequel était installé l'Hôtel de ville
 Châtelet, monument historique de Benfeld dans le Bas-Rhin
 Château du Châtelet, à Harchéchamp, en Lorraine
 Le Châtelet, en Lorraine
 Halles Châtelet, centre commercial situé dans le centre-ville d'Orléans
 Lycée Albert-Châtelet, lycée français de Douai, en France
 Châtelet, station de métro jamais construite de la ville de Charleroi
 Châtelet, rivière française affluent de la Seine
 Le Châtelet de Gourzon, éperon situé sur la commune française de Bayard-sur-Marne, dans la Haute-Marne

Duchâtelet et du Châtelet

Patronyme 

 Alexandre Parent du Châtelet (1790-1836), médecin hygiéniste français ;
 Bernard Duchatelet (1930-2019), professeur émérite français ;
 Christophe Duchatelet, écrivain et artiste français, né en 1963 ;
 Émilie du Châtelet (1706-1749), femme de lettres, mathématicienne et physicienne française, maîtresse de Voltaire ;
 Louis Marie Florent du Châtelet (1727-1793), officier et diplomate français ;
 Roland Duchâtelet, homme politique et entrepreneur belge né en 1946.
 Maison du Châtelet, issue des ducs de Lorraine et de la maison d'Alsace, dont sont issus les membres suivants :
 Louis Marie Florent du Châtelet (1727-1793), officier et diplomate français ;
 (par alliance) Émilie du Châtelet, mathématicienne française.

Autre 
 du Chatelet, cratère sur Vénus, ainsi nommé en hommage à Émilie du Châtelet.
 Villa du Châtelet, ancienne maison de villégiature à Évian-les-Bains.

Homonymie de patronyme
Homonymie de toponyme
Homonymie de communes et d'anciennes communes en France